Kings Crossroads bezeichnet mehrere

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Kings Crossroads (Delaware)
 Kings Crossroads (North Carolina)
 Kings Crossroads (Virginia)